Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de biatló femenina individual sobre una distància de 20 quilòmetres que, unida a la resta de proves, configurà el programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el dia 18 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives de Whistler Olympic Park. Participaren un total de 87 biatletes de 31 comitès nacionals diferents.

Medaller

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Biatló Individual femení 
  www.vancouver2010.com - Biatló Individual femení

Biatló als Jocs Olímpics d'hivern de 2010